LAssemblea Metropolitana de Tòquio (東京都議会 Tōkyō-to gikai) és l'assemblea prefectural de Tòquio.

Està formada per 127 membres triats cada quatre anys en 42 circumscripcions electorals per vot únic no transferible. D'aquestes circumscripcions, 23 d'elles corresponen als 23 barris especials de Tòquio, 18 circumscripcions corresponen als pobles i viles del Tòquio Occidental i la circumscripció restant correspon a les illes Izu i a les illes d'Ogasawara.

L'assemblea té la responsabilitat de redactar i esmenar les lleis prefecturals, l'aprobació del pressupost de la metròpoli i votar en designacions administratives importants fetes pel Governador de Tòquio.

Degut a la condició especial de Tòquio com a capital del Japó respecte de les altres prefectures, els poders de l'assemblea són una barreja de competències municipals i prefecturals, fent una administració unificada per als 23 barris especials.

Composició actual 
Les darreres eleccions prefecturals es van celebrar el 4 de juliol de 2021. El 2 d'octubre del mateix any, l'assemblea estava formada pels següents grups:

Circumscripcions electorals 
Aquestes són les circumscripcions electorals de Tòquio, formades pels municipis dels districtes especials, els del Tòquio occidental i els de les illes de Tòquio.

Històric de resultats

Presidents

Referències

Enllaços externs 

 Assemblea Metropolitana de Tòquio 
 Comissió Electoral del Govern Metropolità de Tòquio 
 Estructura del Govern Metropolità de Tòquio 

Govern de Tòquio
Tòquio